Farrodes är ett släkte av dagsländor. Farrodes ingår i familjen starrdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Starrdagsländor
Farrodes